

Rezultati

Kvalifikacije za 1. HNL 2002./03.  
 
1.utakmica NK Vukovar '91  -  NK Šibenik   0:0

2.utakmica  NK Šibenik- NK Vukovar '91     4:3

1.utakmica   NK Istra  -  NK Kamen Ingrad 0:1

2.utakmica    NK Kamen Ingrad -NK Istra  2:1

Kamen Ingrad i Šibenik su izborili ostanak u 1. HNL 2002./03.

Zanimljivosti 
 Najbolji strijelac lige bio je Ivica Olić, u dresu Zagreba, postigavši 21 gol.
 Najboljim je igračem lige prozvan također Ivica Olić.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo:  Ferencvaroš - Hajduk Split 0:0, 0:0 (11 m – 4:5)
 3. pretkolo: Hajduk Split -  Mallorca 1:0, 0:2 (produžeci)

 Kup UEFA:
 Pretkolo: Dinamo Zagreb -  Flora 1:0, 1:0
 1. kolo: Dinamo Zagreb -  Maccabi Tel-Aviv 2:2, 1:1

 Pretkolo:  Dinaburg - Osijek 2:1, 0:1
 1. kolo:  ND Gorica - Osijek 1:2, 0:1
 2. kolo: Osijek -  AEK Atena 1:2, 2:3

 Pretkolo:  FC Vaduz - Varteks 3:3, 1:6
 1. kolo:  Aston Villa - Varteks 2:3, 1:0
 2. kolo: Varteks -  Brondby 3:1, 0:5

 1. kolo: Hajduk Split -  Wisla Krakow 2:2, 0:1

 Intertoto kup:
 1. kolo:  Anorthosis - Slaven Belupo 0:2, 0:7
 2. kolo: Slaven Belupo -  SC Bastia 1:0, 1:0
 3. kolo: Slaven Belupo -  Aston Villa 2:1, 0:2

 1. kolo: Zagreb -  FK Pobeda 1:2, 1:1

Poveznice 
 2. HNL 2001./02.
 3. HNL 2001./02.
 4. rang HNL-a 2001./02.
 5. rang HNL-a 2001./02.
 6. rang HNL-a 2001./02.
 7. rang HNL-a 2001./02.
 Hrvatski nogometni kup 2001./02.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2001./02.
 prva-hnl.hr/blog 1. HNL 2001./02.
 hrnogomet.com, 1. HNL 2001./02., rezultati prvenstva
 hrnogomet.com, 1. HNL 2001./02., popis strijelaca

2001./02.
 1